Dasht-e Āzādegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sūsangerd, kommunhuvudort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Dasht-e Āzādegān, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar